Kruipin is een verouderd woord. Het kan betekenen:
 Klein en eng huisje, zie kruipin (huisje).
 kooitje om vogels mee te vangen. 
 Type kweekkas, ook wel "lessenaar"  genoemd. Zie kruipin (kas).

Het woord komt voor in plaatsnamen maar dan is het geschreven met een hoofdletter
 Fort Kruipin.
 straat in Woerden (voorheen gemeente Kamerik), genoemd naar dat fort.